Circle Line (Chicago), metrolijn in Chicago.
 Circle Line (Londen), metrolijn in Londen.
 Circle Line (Singapore), metrolijn in Singapore.